

Letteratura 
 Las Vegas Baby (Stripped) – romanzo di Brian Freeman del 2006

Musica 
 Stripped – singolo dei Depeche Mode del 1986, dall'album Black Celebration
 Stripped – album degli Stage Dolls del 1991
 Stripped – album dei Pretty Maids del 1993
 Stripped – album dei The Rolling Stones del 1995
 Stripped – singolo dei Rammstein del 1998, dall'album For the Masses, cover della canzone dei Depeche Mode
 Stripped – album di Christina Aguilera del 2002
 Stripped – album di Stephen Pearcy del 2006
 Stripped – album dei We the Kings del 2014
 Stripped – album di Macy Gray del 2016
 Stripped – album dei Nadja del 2017